La Taça de Portugal 2021-2022 è stata la 25ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 13 novembre 2021 per terminare il 21 maggio 2022.

Quarto turno 
Gli incontri si sono svolti il 12 e 13 febbraio.

Ottavi di finale 
Gli incontri si sono svolti il 19 e il 30 marzo.

Fase finale
La final eight si è svolta tra il 18 e il 21 maggio 2022 presso il Pavilhão Multiusos de Sines.

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2021
Calcio a 5 nel 2022